AMP může znamenat:

 Adenosinmonofosfát
 Africký mor prasat
 Amfetamin
 Ampér
 Archiv hlavního města Prahy
 Archiv města Plzně
 Accelerated Mobile Pages